Severini bezeichnet:
 St. Severini (Kirchwerder), Kirche in Hamburg-Kirchwerder

Severini ist der Familienname folgender Personen:
 Attilio Severini, italienischer Stuntman und Darsteller
 Gino Severini (1883–1966), italienischer Maler
 Carlo Severini (1872–1951), italienischer Mathematiker
 Ján Severini (1716–1789), tschechischer Zoologe
 Leonardo Severini († ~1975), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Paulus Severini (zwischen 1500 und 1510; † 1569), Mönch und späterer evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Severin
 Severinus